Livius kan syfta på:

 Livius (släkt) – en romersk släkt

Personer

Biologi
 Livius (djur) – ett släkte spindlar

Se även
 Livia (olika betydelser)